Pak Tho (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ratchaburi, Thailanda, cu o populație de 64.917 locuitori și o suprafață de 757,835 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 88 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Ratchaburi